Parectropis leucosema är en fjärilsart som beskrevs av Louis Beethoven Prout 1914. Parectropis leucosema ingår i släktet Parectropis och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
leucosema